

Personen 
 Harm Rozema (1865-1934), Nederlands architect
 Evert Rozema (1892–1964), Nederlands architect
 Pieter Rozema (1904-1956), Nederlands architect
 Patricia Rozema (1958), Canadees regisseuse, schrijfster en producent
 Sander Rozema (1987), Nederlands voormalig profvoetballer

Overig 

 Polder van de weduwe de Vries en Rozema of Polder Rozema, in de Nederlandse provincie Groningen
 Gemaal Rozema, gemaal uit 2000 in de Nederlandse provincie Groningen